В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Fort Lauderdale 1971, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1971, Франсуаза Дюрр здобула титул, у фіналі перемігши Біллі Джин Кінг 6-3, 3-6, 6-3.

Основна сітка

Посилання 
 

1971